Клитарх (Kleitarchos; лат.: Cl[e]itarchus) може да се отнася за:

 Клитарх (тиран), гръцки тиран от 4 век пр.н.е.
 Клитарх, древногръцки историк за Александър Велики
 Клитарх (граматик), граматик и лексикограф от Егина от 1 век пр.н.е.